Ви́ктор Бори́сович Криву́лин () — русский поэт и прозаик, эссеист. Представитель ленинградского андеграунда.

Биография 
Отец, Борис Афанасьевич Кривулин, родом из Вологды, был военным, офицером, кадровым политработником, старшим батальонным комиссаром, служил в 123-й стрелковой дивизии с момента её создания, прошел финскую. В начале Отечественной войны стал комиссаром штаба дивизии.
Мать, Евгения Борисовна, наполовину еврейка и наполовину полька (родом из польской шляхты) — до войны была медсестрой в больнице завода «Арсенал». С наступлением войны добровольно отправилась в 168-ой медсанбат, позже — была назначена фельдшером в отдельную автороту этой же дивизии.

С 1962 посещал литературное объединение, которым руководил Глеб Семёнов.

Первые стихи были напечатаны в сборнике поэтов Дворца пионеров «Голоса юных» (1962).

Был знаком с Анной Ахматовой.

В 1967 г. окончил филологический факультет ЛГУ, за год до окончания вышел из комсомола. Защитил диплом по творчеству Иннокентия Анненского. 

Работал школьным учителем, редактором-референтом в Доме санитарного просвещения.

Первый лауреат премии Андрея Белого за 1978 год. 

В 1970-е гг. один из крупнейших деятелей ленинградского литературного и культурологического самиздата (Вице-президент питерского ПЕН-клуба, выпускал запрещенные самиздатовские журналы «37» (С дек. 1975 редактировал совместно с Т. Горичевой и Л. Рудкевичем), «Северная почта» (совместно с С. Дедюлиным) и др. Организовал подпольный семинар «Культура начала века и современное сознание»).

В начале 1990-х гг. член редколлегии журнала «Вестник новой литературы». В 90-е вел обширную литературную и общественную деятельность. Переводил с английского, с финского и шведского. Стихи Виктора Кривулина переведены на немецкий, финский, польский, шведский, венгерский, итальянский, голландский и японский языки.

Кривулин автор восьми книг стихов (две из них — в переводе на немецкий и финский), романа «Шмон» и ряда рассказов, опубликованных в журнале «Континент» № 56, 60 за 1976 год. Первые книги под одинаковым названием «Стихи» (1981 и 1988 гг.) вышли в Париже, затем последовали поэтические сборники «Обращение» (1990), «Концерт по заявкам» (1993 — 1-e изд.; 2001 — 2-е изд.), «Последняя книга» (1993), «Предграничье» (1994), «Requiem» (1998), «Купание в иордани» (1998), «Стихи юбилейного года» (2001), «Стихи после стихов» (2001). Посмертно вышла книга стихов 1970-х «Композиции» (2010).

В 1983 и 1987 гг.  выступал несколько раз на "Радио Свобода".

С 1974 состоял в браке с Татьяной Горичевой до её эмиграции в 1980 году. В дальнейшем был женат ещё несколько раз; последняя жена — филолог Ольга Кушлина.

Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.

Библиография

Публикации Виктора Кривулина

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Антологии
 Русская поэзия. XX век. Антология. — Под редакцией В. А. Кострова. [В. Кривулин; биб. справ. — C. 743—744: Метампсихоза. Непростое время. Говорящая птичка. На языке флажков. Реквием. (Стихи)]. — : ОЛМА—ПРЕСС, 1999. — 926 с.; В пер.; ил.; 11 000 экз. — ISBN 5-224-00134-X

Премии 
 Лауреат премии им. Андрея Белого (1978)
 Лауреат премии Всесоюзного конкурса верлибра (Калуга, 1989)
 Лауреат Пушкинской премии-стипендии фонда Топфера (ФРГ, 1990)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 ВАВИЛОН: Тексты и авторы: Виктор КРИВУЛИН
 Русская поэзия 1960-х годов как гипертекст. Виктор КРИВУЛИН
 Обтаз-arts. Виктор Кривулин
 Виктор Кривулин на Викиливре.ру
 Виктор Кривулин в электронном архиве Центра Андрея Белого

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Писатели России XX века
Русские поэты
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Лауреаты премии Андрея Белого
Персоналии:Самиздат
Писатели Санкт-Петербурга
Поэты Санкт-Петербурга